Змагання з марафонського бігу серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині проходили 17 липня на шосейній кільцевій трасі (довжина кола — 10 км), прокладеній вулицями міста.

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Марафонський біг на чемпіонатах світу з легкої атлетики